Dans le monde, il existe plusieurs routes numérotées B102 :

  Bretelle B102, route belge de la province d'Anvers ;
  Bundesstraße 102, route fédérale allemande reliant Bückwitz à Luckau.